Ploegentijdrit, veelal aangeduid met de afkorting TTT (van het Engelse Team Time Trial)
 Tex Town Tigers, een honk- en softbalvereniging in Enschede
 TTT (Humo), een rubriek in het Belgische tijdschrift Humo
 TTT-diagram, een diagram waarin tijd, temperatuur en toestand van een bepaalde stof worden weergegeven
 Tussentijdse toets, een soort proefexamen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 Twentse Triatlon Tour, een triatlon in Twente